Warszawa:
 Pałac Zamoyskich – pałac Błękitny przy ul. Senatorskiej
 Pałac Konstantego Zamoyskiego – pałac przy ul. Foksal 1/2/4
 Pałac Zamoyskich – pałac przy ul. Nowy Świat 69
 Zamek Ostrogskich – dawniej nazywany także pałacem Zamoyskich